Grand Prix Miguel Indurain 2021 – 72. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix Miguel Indurain, która odbyła się 3 kwietnia 2021 na trasie o długości blisko 204 kilometrów biegnącej wokół miejscowości Estella-Lizarra. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

UCI ProSeries 2021
Kolarstwo w Hiszpanii
2021 w Hiszpanii